Осория, Старжа, Посвист (Osoria, Starza, Poswist) — польский дворянский герб.

Описание герба 
В поле червоёном колесо от телеги золотое; сверху на нем сломан обод и в том месте водружен крест или меч; на шлеме три страусовых пера.

История и легенда 
В существует версия, что первое упоминание герба относится к XIV веку, но есть версия, что первые сведения относятся к более раннему времени, возможно к 990-м годам.

Существует несколько легенд, связанных с гербом. Одна гласит, что сломанное колесо — память о путешествии в Чехию или приезде из Чехии.
Другая говорит, что некогда был рыцарь Осория, и было у него шесть замечательных сыновей. Они были храбрые, честные, верные, благородные, очень дружные и просто как спицы одного колеса. Но после какой-то битвы один из них погиб, и тогда на место одной спицы поставили крест.

Боевой клич: Hosoryja, Osoryja, Szarza.

Альтернативные написания: Ossorija, Osorya, Ossolińczyk, Poświt, Szarza, Sztarza.

Принадлежал нескольким шляхетским фамилиям, предположительно разошедшимся от одного корня: Billicki, Bochłowski, Bogdal, Boklewski, Boklowski, Bokłowski, Brochocki, Bukowski, Burzyński, Busz, Buszkowski, Ciepecki, Ciepicki, Ciepliński, Czeszyk, Dobiecki, Filipowski, Gordyk, Gordyka, Grabownicki, Hruszewicz, Kołomyjski, Konarski, Kondracki, Kondradzki, Konradzki, Korabiewski, Korabski, Kostecki, Kostrzecki, Krzesławski, Krzywoszewski, Kunradzki, Kurski, Kwasowski, Lasowski, Łaszewski, Мартосы (Martos), Metalski, Niepoczołowski, Niepoczołtowski, Ossovski,Osievski,Pelwelski, Pierzczewski, Pieskowski, Ryterowski, Schleewitz, Sczaniecki, Stadnicki, Striżewski, Szczaniecki, Świeczka, Terawski, Twardzicki, Twerbus, Twierbut, Twirbut, Tworkowski, Tyrawski, Werbotych, Złotski.

Длугош утверждает, что Анджей Брохоцкий герба Осория командовал хоругвью Гонча в Грюнвальдской битве.

Wadyslaw Brochocki h. Osorya до 1863 — Marshal of Nowogrodek province

Изображение см.  .

Представители рода жили в России, в Гатчине, позже в Двинске (Daugavpils), Митаве (Jelgava), и Латвии в Риге.

Один из последних известных представителей 

Буковский Владимир Иосифович,

Буковский Дмитрий Владимирович

сыновья

Павел Дмитриевич,

Александр Дмитриевич,

Владимир Дмитриевич,

Михаил Дмитриевич,

Олег Дмитриевич,

дочери

Елена Дмитриевна,

Мария Дмитриевна,

Буковский, Лев Владимирович (скульптор) детей не имел.

Примечания

Ссылки 
 А. Б. Лакиер. Русская геральдика (1855) / § 91. … гербы: Машковский-Ястржембец
 Rodzina Bukowskich
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением колеса
Гербы с изображением трёх страусовых перьев